Le camp de concentration de Farge était une annexe du camp de concentration de Neuengamme. Il a existé d' au , et les prisonniers de ce camp ont construit le bunker Valentin à environ quatre kilomètres de là. Le camp de concentration était situé à Neuenkirchener Heide, près du village de Farge, entre les villages de Schwanewede, Lüßum et Rekum, dans la région de l'actuel Land de Basse-Saxe. 

De nombreux prisonniers ont été logés dans des soutes à combustibles construites pour le WiFo (, alors responsable de l'approvisionnement de l'armée en matières premières stratégiques). Le toit avait été camouflé avec du sable. Sur ce plafond de bunker, des baraques supplémentaires ont été construites pour la cuisine, les toilettes, les baraques de malades, pour d'autres prisonniers et pour l'administration du camp. Les conditions de vie dans ce bunker circulaire étaient extrêmement mauvaises. Ce sont des soldats de la marine qui étaient responsables de la surveillance.

Histoire 

Les prisonniers du camp provenaient de différents camps de concentration. Ils devaient construire un bunker pour sous-marin, appelé bunker Valentin. La production des chantiers navals de sous-marins allemands avait été considérablement réduite par les bombardements anglo-américains. Pour pallier ce problème, les Allemands entreprirent de construire des bunkers pour y établir des chantiers navals à l'abri des bombardements alliés. Le bunker Valentin à Rekum faisait partie de cet effort de construction et devait avoir un accès direct à la Weser.  Le bunker Valentin mesure  de long et près de  de large. Le complexe a été construit par environ  des camps de concentration et des travailleurs forcés. Un véritable camp de concentration a été établi en . Ce camp était subordonné au camp principal de Neuengamme.

En , le camp de concentration de Farge reçut un transport de , ce qui en fit l'un des plus grands camps annexes de Neuengamme. La plupart des prisonniers venaient de France, de l'Union soviétique et de Pologne. Les prisonniers étaient employés par des sociétés telles que Siemens et Krupp.

Le camp de concentration se trouvait à environ quatre kilomètres du chantier de construction du bunker dans la zone de l'actuelle municipalité de Schwanewede. Les prisonniers étaient également logés dans des soutes à combustible ( supra). Les conditions de vie étaient inhumaines, c'est pourquoi de nombreux prisonniers sont morts de faim, de malnutrition ou d'épuisement.

Les SS n'ont documenté que  au cours de cette période, bien que le nombre soit beaucoup plus élevé. Les travaux sur le bunker ont été arrêtés après des violents bombardements à la fin du mois de . 

Face à l'avancement des troupes alliés, tous les détenus des différents camps de concentration de la région de Brême sont déplacés au camp de concentration de Farge. Les premières marches ont atteint le camp le . Les prisonniers des camps de Schützenhof, Bahrsplate et Riespott y ont été rassemblés, le nombre de prisonniers à Farge atteignant environ . 

Le camp a été évacué par les SS le  et les prisonniers ont été répartis dans d'autres camps. Certains ont marché vers le Stalag X-B de Sandbostel, tous les malades ont été entassés dans des trains et déportés en direction de Bergen-Belsen. Cependant, le train n'a jamais atteint ce camp et n'a pas pu aller plus loin que Bremervörde. Tous les prisonniers ayant survécu à cette épreuve sont évacués vers le Stalag de Sandbostel. Dans certains cas, cependant, les prisonniers ont également été renvoyés au camp principal de Neuengamme via Winsen/Luhe.

À partir de 1944, le commandant du camp était le capitaine de réserve de la Waffen-SS Ulrich Wahl.

Lieu de mémoire 
Depuis 2005, un lieu de mémoire et de documentation relatif au bunker Valentin est ouvert au public (Denkort Bunker Valentin).

Notes et références

Bibliographie 
  Nils Aschenbeck, Hartmut Roder, Fabrik für die Ewigkeit. Der U-Boot-Bunker in Bremen-Farge, Hambourg, Éditions Junius, 1995 .
  Marc Buggeln, Der Bunker Valentin. Zur Geschichte des Baus und des Lagersystems, lire en ligne .
  Rainer W. Habel, « „Blumen für Farge“. Erinnerungswege zum Bremer U-Boot-Bunker », dans Silke Wenk (dir.), Erinnerungsorte aus Beton. Bunker in Städten und Landschaften, Berlin, Links, 2001 , .
  Raymond Portefaix, André Migdal, Klaas Touber, Hortensien in Farge. Überleben im Bunker „Valentin“, Édité et présenté par Bärbel Gemmeke-Stenzel et Barbara Johr, Brême, Éditions Donat, 1995 .
  Michèle Callan, Forgotten Hero of Bunker Valentin. Die Geschichte von Harry Callan, Rotenburg/Wümme, Édition Falkenberg, 2018.

Articles connexes 
 Camp d'éducation par le travail de Farge
U-Boot-Bunker Valentin

Liens externes 
 Site officiel de commémoration du bunker Valentin (en allemand et en anglais)

Histoire de la Basse-Saxe
Camp de concentration de Neuengamme